Фрессен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор
 Фрессен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале